Резинотехника ( от резинотехнические изделия):
 Борисовский завод «Резинотехника» — завод в Борисове.
 Саранский завод «Резинотехника» — завод в Саранске.
 «Уральский завод «Каучук»» («Резинотехника») — завод в Екатеринбурге.
 «Ярославль — Резинотехника» — завод в Ярославле.
 Резинотехника — посёлок рядом с ним.
 «Балаковорезинотехника» — завод в Балаково.
 «Беларусьрезинотехника» — завод в Бобруйске.

См. также 
 Карагандинский завод резинотехнических изделий